Чабанов, Алим Иванович (1937, 22 июля) — народный депутат СССР (26 марта 1989 — 26 декабря 1991), по высказыванию М. С. Горбачёва — первый «прораб перестройки».

Украинец. Образование  высшее. Окончил Одесский политехнический институт. В конце 1980-х годов избирался народным депутатом СССР от Черкасского территориального избирательного округа № 535 Черкасской области, Украина. В это время имел ученую степень кандидата технических наук.

Во время «перестройки» работал генеральным директором научно-производственного объединения «Ротор», г. Черкассы, Украина.

Делегат XIX Всесоюзной партийной конференции в Москве с 28 июня по 1 июля 1988 года. От имени трудового коллектива НПО «Ротор» внес в Центральный Комитет КПСС предложение о соединении должности Генерального секретаря ЦК партии с Председателем Верховного Совета СССР, а также чтобы Генеральный секретарь избирался не на пленуме Центрального Комитета, а на съезде КПСС.

1 декабря 2008 года, в разгар мирового кризиса, А. И. Чабанов становится министром топлива и энергетики теневого оппозиционного правительства Украины, созданного тремя политическими украинскими партиями (ПСПУ (Председатель Наталия Витренко), партии «Киевская Русь» (Председатель Павел Баулин) и партии «Возрождение украинского села» (Председатель Александр Ерохин)).

Научно-исследовательская деятельность 
А. И. Чабанов является соавтором множества патентов в области альтернативной энергетики. Так, он является одним из авторов идеи построения гелиоаэробарических теплоэлектростанций (ГАБ ТЭС). По его проекту в г. Бердске  построена  и запущена в 2007 г. уникальная экспериментальная 24-метровая  гелиоаэробарическая (ГАБ) электростанция мощностью 50 кВт. Планируется строительство промышленной  ГАБ  ТЭС  мощностью 2МВт. Отличительной чертой ГАБ в сравнении  с  обычными  гелиоэлектростанциями  является  высокий  коэффициент использования солнечной энергии:  28%, в то время, как  обычные гелиоэнергетические станции  используют  до 1,5%  солнечного излучения.

Источники 
 Чабанов Алим Иванович
 Алфавитный список народных депутатов СССР
 Послание Съезда народных депутатов СССР народам мира
 Список делегатов XIX партийной конференции
  Параллельная Украина. Правительство народного спасения как единственная надежда Украины
  Прогрессивное спасение человечества от Н.Витренко
 Патенты Чабанов Алим Иванович (RU)
  Гелиоаэробарическая теплоэлектростанция (патент РФ № 2377473)
  Гелиоаэробарическая электростанция (Бердск)
 ГАБ в Бердске
 7 апреля 2005 В Бердске строят электростанцию, работающую на энергии солнца и ветра
 И СОЛНЦЕ И ВЕТЕР
 Гелиоаэробарическая станция
  Эльтон станет местом рождения первой в мире гелиоаэробарической станции
  http://novostivl.ru/msg/10883.htm
  Гелиоаэробарическая теплоэлектростанция. Патент РФ № 2377473

Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Делегаты XIX конференции КПСС
Распад СССР
Энергетики СССР
Выпускники Одесского национального политехнического университета